Cheever ist der Familienname folgender Personen:

 Eddie Cheever (* 1958), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Eddie Cheever III (* 1993), italienischer Automobilrennfahrer
 Francis Sargent Cheever (1909–1997), US-amerikanischer Mikrobiologe
 John Cheever (1912–1982), US-amerikanischer Schriftsteller
 Jonathan Cheever (* 1985), US-amerikanischer Snowboarder
 Ross Cheever (* 1964), US-amerikanischer Autorennfahrer

Cheever ist der Mittelname von:
John Cheever Cowdin (1889–1960), amerikanischer Financier

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Cheever (New Hampshire)